Kneller oder Kniller ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Kneller (1649–1724), Komponist, Sohn von Zacharias Kniller
 Carl Alois Kneller (1857–1942), deutscher Publizist und Jesuitenpater
 Godfrey Kneller (Gottfried Kniller; 1646–1723), Hofmaler mehrerer britischer Monarchen, Sohn von Zacharias Kniller
 Johann Zacharias Kneller (1644–1702), Maler, Sohn von Zacharias Kniller
 Mathias Kneller, deutscher Radrennfahrer
 Nicole Kneller (* 1977), deutsche Sommerbiathletin
 Rolf Kneller (1921–2005), israelischer Fotograf und Filmemacher
 Scott Kneller (* 1989), australischer Freestyle-Skier
 Zacharias Kniller (1611–1675), Maler, Werkmeister der Lübecker Katharinenkirche